Historisches Ortslexikon steht für
 Historisches Ortslexikon (Österreich)
 Baltisches historisches Ortslexikon
 Historisches Ortslexikon (Brandenburg)
 Historisches Ortslexikon (Hessen)
 Historisches Ortslexikon (Rheinland-Pfalz)